Hawes steht für:

 Hawes (North Yorkshire), Ort im Bezirk Richmondshire in North Yorkshire, England
 USS Hawes (FFG-53), eine Fregatte der United States Navy

Hawes ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gallatin Hawes (1804–1849), US-amerikanischer Politiker
 Aylett Hawes (1768–1833), US-amerikanischer Politiker
 Charles Henry Hawes (1867–1943), britischer Anthropologe und Archäologe
 Elizabeth Hawes (1903–1971), US-amerikanische Modedesignerin
 Hampton Hawes (1928–1977), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Harriet Boyd-Hawes (1871–1945), US-amerikanische Archäologin
 Harry B. Hawes (1869–1947), US-amerikanischer Politiker

 Jason Hawes (* 1971), Gründer von The Atlantic Paranormal Society

 Josiah Johnson Hawes (1808–1901), US-amerikanischer Fotopionier
 Keeley Hawes (* 1976), britische Schauspielerin
 Maria Hawes (1816–1886), britische Sängerin (Alt)
 Richard Hawes (1797–1877), US-amerikanischer Politiker
 Spencer Hawes (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 William Hawes (1785–1846), britischer Komponist und Chorleiter

Siehe auch:
 Hawes Island
 Haws